|-
| 139001 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139002 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139003 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139004 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139005 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139006 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139007 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139008 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139009 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139010 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139011 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139012 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139013 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139014 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139015 - ||  || 17 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139016 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139017 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139018 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139019 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139020 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139021 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139022 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139023 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139024 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139025 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139026 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139027 - ||  || 23 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139028 Haynald ||  || 28 februarie 2001 ||  || 
|-
| 139029 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139030 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139031 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139032 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139033 - ||  || 16 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139034 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139035 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139036 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139037 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139038 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139039 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139040 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139041 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139042 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139043 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139044 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139045 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139046 - ||  || 14 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139047 - ||  || 14 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139048 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139049 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139050 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139051 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139052 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139053 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139054 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139055 - || 2001 FT || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139056 - || 2001 FY || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139057 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139058 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139059 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139060 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139061 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139062 - ||  || 19 martie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 139063 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139064 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139065 - ||  || 19 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139066 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139067 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139068 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139069 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139070 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139071 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139072 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139073 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139074 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139075 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139076 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139077 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139078 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139079 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139080 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139081 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139082 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139083 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139084 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139085 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139086 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139087 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139088 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139089 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139090 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139091 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139092 - ||  || 20 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139093 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139094 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139095 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139096 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139097 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139098 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139099 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139100 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-